A Guide to Love, Loss & Desperation is het eerste album van de Engelse band The Wombats

Tracklist
 Tales of Girls, Boys and Marsupials
 Kill the Director
 Moving to New York
 Lost in the Post
 Party in a Forest (Where's Laura?)
 School Uniforms
 Here Comes The Anxiety
 Let's Dance To Joy Division
 Backfire at the Disco
 Little Miss Pipedream
 Dr. Suzanne Mattox PHD
 Patricia the Stripper
 My First Wedding

Bonus tracks
 Derail and Crash (iTunes bonustrack)
 Metro Song (iTunes bonustrack)

Muziekalbum uit 2007